Velika nagrada Japonske 1994 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 6. novembra 1994 na dirkališču Suzuka Circuit v Suzuka. Zmagal je Damon Hill, drugo mesto je osvojil Michael Schumacher, tretje pa Jean Alesi. Schumacher je osvojil najboljši štartni položaj, Hill pa je postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko 
V Lotusu je Mika Salo zamenjal Erica Bernarda. Johnny Herbert je zapustil Ligier po le eni dirki in prestopil v Benetton, kajti Jos Verstappen je bil poškodovan. Ligier ga je nadomestil z Franckom Lagorcem. JJ Lehto je po spletu okoliščin prestopil v Sauber, v Simteku pa je Taki Inoue zamenjal Domenica Schiattarello.

Kvalifikacije 
Michael Schumacher je osvojil najboljši štartni položaj, na drugo štartno mesto pa se je uvrstil Damon Hill. Drugo vrsto sta zasedla Heinz-Harald Frentzen in Nigel Mansell, do desetega mesta pa so se uvrstili še Johnny Herbert, Eddie Irvine, Jean Alesi, Mika Häkkinen, Martin Brundle in Rubens Barrichello

Dirka

Prvi štart 
V dežju je Schumacher s težavo zadržal Hilla, sledili pa so še Frentzen, Herbert, Alesi in Irvine. Frentzen je v drugem krogu poskušal prehiteti Hilla, pri tem pa zapeljal s steze. Začenjalo je močneje deževati, zato je na stezo zapeljal varnostni avto. Še preden pa so se dirkači zvrstili za njim pa se je zavrtel Herbert in trčil v ogrado, podobno pa se je pripetilo še Katajami in Inoueju. Po sedmih krogih so očistili stezo, tako da se je dirka lahko nadaljevala, saj tudi ni več tako močno deževalo. Berger je odstopil zaradi okvare motorja, Gianni Morbidelli pa je močno raztreščil svoj dirkalnik. Ko so še čistili ostanke te nesreče je na isto mesto priletel še Brundle, pri čemer je eden od delavcev ob progi utrpel zlom noge. Zaradi vsega skupaj je bila dirka prekinjena.

Drugi štart 
Na štartu je bilo le petnajst dirkačev, dogovorjeno pa je bilo, da bodo štartali a varnostnim avtomobilom. Kmalu je moral na svoj prvi postanek Schumacher, ki so mu nalili veliko količino goriva. Hill je tako prevzel vodstvo do svojega postanka, nato za kratek čas Alesi, nato pa spet Hill. Schumacher se je vodilnemu Britanci približeval in ga v šestintridesetem krogu uspel tudi prehiteti. Steza se je sušila, zato je moral Schumacher na ponoven postanek, tako da je imel Hill že večjo prednost, ob koncu v seštevku obeh delov dirk pa 3,3 sekunde pred Nemcem. Tretji je bil Alesi, četrti Mansell, peti Irvine in šesti Frentzen. To je bila zadnja dirka Formule 1, na kateri je bil končni čas seštevek časov več voženj.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:37,209
|
|-
! 2
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:37,696
| +0,487
|-
! 3
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 1:37,742
| +0,533
|-
! 4
| 2
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 1:37,768
| +0,559
|-
! 5
| 6
|  Johnny Herbert
| Benetton-Ford
| 1:37,828
| +0,619
|-
! 6
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 1:37,880
| +0,671
|-
! 7
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:37,907
| +0,698
|-
! 8
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 1:37,998
| +0,789
|-
! 9
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 1:38,076
| +0,877
|-
! 10
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 1:38,533
| +1,324
|-
! 11
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:38,570
| +1,361
|-
! 12
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 1:39,030
| +1,821
|-
! 13
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 1:39,266
| +2,057
|-
! 14
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:39,462
| +2,253
|-
! 15
| 29
|  Jyrki Järvilehto
| Sauber-Mercedes
| 1:39,483
| +2,274
|-
! 16
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:39,548
| +2,339
|-
! 17
| 12
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:39,721
| +2,512
|-
! 18
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Arrows-Ford
| 1:39,868
| +2,659
|-
! 19
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 1:40,042
| +2,833
|-
! 20
| 25
|  Franck Lagorce
| Ligier-Renault
| 1:40,577
| +3,368
|-
! 21
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 1:40,652
| +3,443
|-
! 22
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 1:40,978
| +3,769
|-
! 23
| 19
|  Hideki Noda
| Larrousse-Ford
| 1:40,990
| +3,781
|-
! 24
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 1:41,659
| +4,450
|-
! 25
| 11
|  Mika Salo
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:41,805
| +4,596
|-
! 26
| 32
|  Taki Inoue
| Simtek-Ford
| 1:45,004
| +7,795
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 1:46,374
| +9,165
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 1:46,629
| +9,420
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 50
| 1:55:53,532
| 2
| 10
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 50
| + 3,365 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 50
| + 52,045 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 2
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 50
| + 56,074 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 50
| + 1:42,107
| 6
| 2
|-
! 6
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 50
| + 1:59,863
| 3
| 1
|-
! 7
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 50
| + 2:02,985
| 8
|  
|-
! 8
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 49
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 49
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 10
| 11
|  Mika Salo
| Lotus-Mugen-Honda
| 49
| +1 krog
| 25
|  
|-
! 11
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 49
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 12
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 48
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 13
| 12
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 48
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 26
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 16
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 13
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 13
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 10
| Vžig
| 11
|  
|-
! Ods
| 25
|  Franck Lagorce
| Ligier-Renault
| 10
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 10
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 10
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 6
|  Johnny Herbert
| Benetton-Ford
| 3
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 3
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 32
|  Taki Inoue
| Simtek-Ford
| 3
| Zavrten
| 26
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jyrki Järvilehto
| Sauber-Mercedes
| 0
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 19
|  Hideki Noda
| Larrousse-Ford
| 0
| Zavrten
| 23
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
|  
|
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1994
1994